Антонович-Гординський — українське прізвище. Відомі носії:
 Антонович-Гординський Теофіл Дмитрович — український священник
 Антонович-Гординський Ярослав Дмитрович — український літературознавець

Українські прізвища